Az 1968. évi téli olimpiai játékokon a sífutás férfi 50 km-es versenyszámát február 17-én rendezték Autransban. Az aranyérmet a norvég Ole Ellefsæter nyerte meg. A Magyarországot képviselő Holéczy Tibor a 42., Holló Miklós a 45. helyen végzett.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

F50